Хісела Дулко і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Марія Хосе Мартінес Санчес і Анабель Медіна Гаррігес.

Даніела Гантухова і Агнешка Радванська виграли титул, у фіналі перемігши пару Лізель Губер і Надія Петрова з рахунком 7–6(5), 2–6, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

Тур WTA 2011
Sony Ericsson Open 2011